Racing Club de Strasbourg Alsace eller RC Strasbourg' er en fodboldklub beliggende i Strasbourg, Frankrig. Klubben spiller i  men har været nede at vende i den tredjebedste række, Championnat National.

RC Strasbourg sponsores i dag af det danske mærke Hummel.

Eksterne henvisninger 

RC Strasbourgs officielle hjemmeside (på fransk).

Strasbourg, Racing Club
Etableret i 1906
Strasbourg